La tercera palabra puede referirse a:

 La obra de teatro La tercera palabra escrita por Alejandro Casona en 1953.

 La película mexicana La tercera palabra basada en la anterior.